Vang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vang (Bornholm) – en bebyggelse i Rutsker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Vang (Sønder Nissum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Nissum Sogn, Holstebro Kommune
 Vang (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune
 Vang (Vang Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vang Sogn, Thisted Kommune
 Vang (Vedersø Sogn) – en bebyggelse i Vedersø Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune

 Se også
 Vang Hovedgård, en herregård i Sulsted Sogn
 Vang i Valdres, en kommunie i Norge
 Vang i Hedmark, en tidligere kommune i Norge
 En vang (jordbrug) kan også være en eng eller ager, brugt for eksempel i ordet trevangsbrug